Il doppio del torneo di tennis Hossegor Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Hossegor Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Marcos Górriz e Marcelo Ingaramo. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Eduardo Bengoechea e Eduardo Masso (tds n. 4) con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di Serie

  Carlos Costa /  Francisco Roig (primo turno)
  Ronnie Båthman /  Tomas Nydahl (quarti di finale)

  João Cunha e Silva /  Libor Pimek (quarti di finale)
  Eduardo Bengoechea /  Eduardo Masso (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Hossegor Challenger 1990